Miraflores del Palo, barri del Districte Est de la ciutat de Màlaga 
 Miraflores de la Sierra, municipi a la Comunitat de Madrid 
 Cartoixa de Miraflores, monestir als afores de Burgos d'estil isabelí i altres motius barrocs
 Club Baloncesto Miraflores, club de bàsquet de la ciutat de Burgos (Castella i Lleó) fundat l'any 2015
 Districte de Miraflores, districte a la Província de Lima (Perú)
 Palau de Miraflores, residència oficial del President de Veneçuela al centre-oest de Caracas, prop del centre de la ciutat 
 Palau de Miraflores o Palau del Marqués de Miraflores, edifici a la Carrera de San Jerónimo (Madrid)
 Retaule de Miraflores o Tríptic de Miraflores, tríptic pintat a l'oli sobre taula de roure i realitzat ~1442-45